Марк Тарловский: Тарловский, Марк Ариевич (1902—1952) — русский советский поэт, переводчик.
 Тарловский, Марк Наумович (род. 1941) — русский советский детский писатель.